Ландсбург — англоязычная фамилия

 Ландсбург, Роберт (1931—1980) — американский фотограф, погибший при извержении вулкана Сент-Хеленс
 Ландсбург, Стивен (род. в 1954 году) — американский экономист